Aspius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Agassiz 1832. Aspius ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Aspius